NK Sloboda Gornji Bogićevci
 NK Sloboda Gradec
 NK Sloboda Slakovec
 NK Sloboda Tužno
 NK Sloboda Varaždin

Vidi i FK Sloboda.